Narocz – największe jezioro na Białorusi, w dorzeczu Wilii 
 Narocz – rzeka na Białorusi, dopływ Wilii

 Narocz – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Narocz – osiedle wczasowe na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim 
 Narocz – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim